Aleaume Boistel (?-1383), un prélat français, archevêque de Tours (1380-1383) ;
 Alphonse Boistel (1836-1908), un juriste et un naturaliste français ;
 Gustave Boistel (1862-1925), un architecte français.